Пелузо () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Пелузо, Федерико (род. 1984) — итальянский футболист, защитник «Ювентуса» и национальной сборной Италии.
 Пелузо, Эдмондо (1882—1942) — итальянский революционер-коммунист, журналист-антифашист.